Rue de Moscou est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue de Moscou, à Bruxelles

Rue de Moscou, à Cambrai
 Rue de Moscou, à Cannes
 Rue de Moscou, à Paris
 rue de Moscou, au Touquet-Paris-Plage

Voir aussi 
:Catégorie:Rue de Moscou

Moscou Rue